Тинто Брас () е италиански филмов режисьор.

Биография 
Роден в Милано на 26 март 1933 г., завършва юридически колеж и след това се премества в Париж, където работи в архива на „Cinematheque Française“, една от най-престижните и най-богатите колекции в света. Връщайки се в Италия, работи като асистент-режисьор.

В много филми режисьорът обяснява и изучава тънкостите на еротиката. Брас винаги лично наблюдаваше производството и монтажа на всичките му филми, което показва авторското изразяване на неговите игрални филми.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Италиански режисьори